Les Garçons est une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1887
  (Jungens), un film allemand de Robert A. Stemmle sorti en 1941.
 Les Garçons (La Notte brava), un film franco-italien de Mauro Bolognini sorti en 1959.
 Les Garçons, un roman de Henry de Montherlant paru en 1969.